Qassitsiaat bezeichnet:
 Qassitsiaat (Bucht, Illukasiip Tunua), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, Illukasik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, bei Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, bei Narsarmijit), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassitsiaat (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassitsiaat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassitsiaat (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassitsiaat (Insel, Qaqortoq) (auch Qassittaat), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassitsiaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland